Ва́льтер Го́рак (; 1 июня 1931, Австрия — 24 декабря 2019) — австрийский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
В профессиональном футболе дебютировал в 1954 году выступлениями за клуб «Винер Шпорт-Клуб», в котором провел пять сезонов. В составе «Винер Шпорт-Клуб» был одним из лучших бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0,64 гола за игру первенства.

Впоследствии с 1959 по 1961 год играл в составе команд «Ваккер» (Вена) и «Аустрия» (Вена). В 1962 году защищал цвета французского клуба «Сошо».

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Швехатер», за который выступал на протяжении 1962—1966 годов.

Карьера в сборной 
В 1954 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Австрии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 6 лет, провел за главную команду страны 13 матчей, забив 3 гола.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1958 года в Швеции.

Достижения 
 Чемпион австрийской Штатслиги (3): 1957/58, 1958/59, 1961/62

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Austria Wien archive 
 Статистика выступлений на сайте national-football-teams.com 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Ваккер» Вена
Игроки ФК «Винер Шпорт-Клуб»
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Швехат»